Fabinho puede referirse a:

 Fábio Alves Félix (1980-), futbolista brasileño.
 Fábio Henrique Tavares (1993-), futbolista brasileño.
 Fábio Gonçalves (1986-), futbolista brasileño.
 Fabio Augusto Justino (1974-), futbolista brasileño.